Кастилия може да се отнася за:
 Кралство Кастилия – историческо кралство, съществувало от 9-и до 13 век.
 Кралство Кастилия и Леон - уния между различни територии, начело с Кралство Кастилия, създадена след обединението на Кралство Кастилия и Кралство Леон през 1230
 Кастилия (историческа област) – абстрактен и неясно дефиниран исторически регион в Испания.
 Кастилия - Ла Манча - автономна област в Централна Испания.
 Кастилия и Леон - автономна област в Централна Испания.